Хелен Макгроу (; 23 декабря 1905 — 18 сентября 1999) — американская пианистка.

Окончила Консерваторию Пибоди (1930) у Александра Скляревского, в том же году выиграла Наумбурговский конкурс молодых исполнителей. Затем на протяжении года выступала в Европе, занималась в мастер-классе Альфреда Корто; по возвращении в США училась ансамблевому музицированию у Жака Гордона. В дальнейшем жила и выступала преимущественно в Вашингтоне; первая исполнительница Второй сонатины Хомера Келлера (1948).

Примечания

Ссылки 
 Страница в Международном пианистическом архиве Мэрилендского университета

Пианисты США
Академические музыканты США
Родившиеся в 1905 году
Родившиеся 23 декабря
Умершие в 1999 году
Умершие 18 сентября
Персоналии по алфавиту